Krzewica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Krzewica, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Krzewica, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski